И́горь Нику́лин:
 Никулин, Игорь Борисович (род. 1972) — российский хоккеист.
 Никулин, Игорь Юрьевич (1960—2021) — советский и российский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр; сын Ю. П. Никулина.